Apophyse steht für:
 Apophyse, Knochenansätze von Sehnen und Bändern
 Apophyse (Geologie), Gesteinsverästelung

Botanik:
 Apophyse (Kiefern), Schuppenschild am Kiefernzapfen
 Apophyse, verdickter Teil am Kapselstiel der Moose; siehe Seta (Moose)
 Apophyse, Anschwellung einer Pilzhyphe am Sporangium